PR:
 partie polityczne:
 Partia Regionów (Ukraina)
 Partia Regionów (Polska)
 Prawica Rzeczypospolitej
 Polska Razem
 Polskie Radio
 Politechnika Radomska
 PageRank
 Public relations
 Przewozy Regionalne

Pr lub pr:
 Pr – w chemii, symbol prazeodymu (pierwiastek chemiczny)
 Pr – w chemii, oznaczenie grupy propylowej w skróconym zapisie wzoru (pół-)strukturalnego
 Pr – liczba Prandtla, jedna z liczb podobieństwa, określająca stosunek lepkości płynu do jego przewodnictwa cieplnego
 .pr – domena internetowa Portoryko

Zobacz też 
 p.r. – badanie per rectum